Balázs Kiss (atleet) (1972), Hongaars kogelslingeraar 
 Balázs Kiss (worstelaar) (1983), Hongaars worstelaar